

Cinema 
 The Spider and the Fly – film del 1916 diretto da J. Gordon Edwards
 The Spider and the Fly – film del 1917 diretto da Gregory La Cava
 The Spider and the Fly – film del 1931 diretto da Wilfred Jackson
 Il ragno e la mosca (The Spider and the Fly) – film del 1949 diretto da Robert Hamer
 The Spider and the Fly – film del 1994 diretto da Michael Katleman

Altro 
 The Spider and the Fly – poema di Mary Howitt del 1829
 The Spider and the Fly – brano dell'album Out of Our Heads dei The Rolling Stones del 1965
 Spider and the Fly – videogioco del 1984